Dürrentalbach ist ein Gewässername:

 Dürrentalbach (Eußerbach), rechter Zufluss des Eußerbachs bei Eußerthal, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Dürrentalbach (Unrechttraisen), rechter Zufluss der Unrechttraisen nordwestlich von Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Siehe auch:
 Dürrenbach
 Dürrental